Пьер Лепроо́н (; 1903—1993) — французский писатель, журналист и киновед.

Биография 
Пьер Лепроон родился в 1903 году. Свою творческую карьеру начал в конце 1920-х годов. Сотрудничал во многих периодических изданиях. В 1928 году вышла его первая книга, посвящённая немецкому кино. Наиболее известен по книгам «Чарли или рождение мифа» («Charlot ou la naissance d’un mythe», 1935), «Фильмы о горах» («Le cinéma et la montagne», 1944), «Современные французские кинорежиссёры» (1953), «История кино» (1961). Помимо книг о искусстве кино, работал над биографиями художников, писал о истории живописи, издал ряд туристических путеводителей.

Избранная библиография

Книги о кино 
 Charlot ou la naissance d’un mythe, Paris, Ed. Corymbe, 1935. Revu et réédité en 1946 (Charles Chaplin, Paris, éd. J. Melot), 1957 (Les nouvelles éditions Debresse), 1970 (Cannes, Corymbe) et 1988 (Séguier).
 Le cinéma et la montagne, éd. Jean Susse, 1944.
 L’exotisme et le cinéma, éd. Jean Susse, 1945.
 Les mille et un métiers du cinéma, éd. Jacques Mellot, 1947.
 Présences contemporaines : cinéma, Debresse, 1957.
 Chasseurs d’images, éd. André Bonne, 1960.
 Histoire du cinéma muet, Ed. Carf, 1961. Réédité par L’Harmattan en 2004.
 Michelangelo Antonioni, Seghers, 1962.
 Le cinéma italien (Histoire, chronologie, biographie, filmographie, documents, images), Seghers, 1966.
 Hommes et métiers du cinéma, éd. Bonne, 1967.
 Jean Renoir, Seghers, 1967.
 Le monde du cinéma, 1967.
 Julien Duvivier, 1968.
 Antonioni, cinéma d’aujourd’hui, éd. Seghers, 1969.
 Le cinéma cette aventure, 1970.
 Gérard Philippe, 1971.

Биографии 
 François d’Assise, le génie de la liberté, éd. La Colombe, 1946.
 Tel fut van Gogh, Albin Michel, 1964.
 Les grands hommes du nord, 1967 (Pierre Leprohon et Arlette Marinié).
 Vincent van Gogh, 1972 (Pierre leprohon et Pierre Marinié) et 1988 ?).
 Paul Gauguin, Gründ, 1975.
 Flora Tristan, 1979.
 L’univers des peintres, 1830—1930, 1985.
 Promenades à Montmartre avec les impressionnistes, éd. Charles Corlet, Paris, 1998.
 Cavelier de la Salle, fondateur de la Louisiane, éd. André Bonne, Paris, 1984.

Книги по туризму 
 La Hollande, éd. Les documents d’arts, Monaco, 1951.
 Sahara, Horizon sud, éd. Gedalge, 1957
 La Côte d’azur, 1967.
 Toute la France, Minerva, 1974.
 Tout Paris, France Loisirs, vers 1980.
 Les Alpes, Minerva, 1982 (Pierre leprohon, Isabelle Aguet, Arlette Marinié),.
 Naples et l’Italie du sud, Minerva, 1984.
 Florence et la Toscane, Solar, 1984.
 Venise et la Vénétie, Solar, 1984 (ou Venise, Minerva, 1984).
 L’Alsace et les Vosges, Solar, 1985.
 Rome et ses environs, Solar, 1985 (aussi éditions Liber ?).
 L’Italie, 1990.
 La Bretagne, PML éd., 1995.
 La Normandie, PML éd., 1995.
 Bella Italia.

Примечания

Ссылки 
 Книги Пьера Лепроона на bookfinder.com

Французские писатели
Писатели Франции
Публицисты Франции
Киноведы Франции
Кинокритики Франции